TRT steht für:
 Thai-Rak-Thai-Partei, politische Partei in Thailand
 Thermal Response Test, Geothermie-Testverfahren
 Tinnitus-Retraining-Therapie, medizinisches Heilverfahren
 Turkey Rhinotracheitis, Vireninfektion, siehe Aviäre Rhinotracheitis
 Turkey Time, offizielle ganzjährige türkische Zeitzone, entspricht UTC+3
 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Staatsfernsehen und -hörfunksender in der Türkei

TrT steht für:
 Truppenteil, militärische Gliederung

trt steht für:
 Tunggare (ISO-639-3-Code), eine der Geelvink-Bay-Sprachen

Abkürzung